Der Begriff Kuhschelle bezeichnet

eine Gattung der Hahnenfußgewächse, die Kuhschelle, auch bekannt als Küchenschelle
ein Musikinstrument, die Kuhglocke.

Siehe auch: